Selon la linguiste Marie-Thérèse Morlet, Linard et Linart pourrait dans certains cas représenter une variante de .

Patronyme 

 Bénédicte Linard (1976-), est une femme politique belge.
 Désiré Linard (1839-1898), était un industriel et un homme politique français.
 Ernest Linard est un architecte belge éclectique qui a conçu quelques bâtiments teintés d'Art nouveau à Bruxelles. 
 Hubert Linard (1953- ), est un coureur cycliste français
 Jacques Linard (1597-1645), était un peintre français de la première moitié du .
 Jean Linard (1931-2010), était un céramiste, sculpteur, peintre et bâtisseur français.
 Jean Louis Albert Linard (1871-1952), était un général français.
 Joël Linard (1954-2003), était un souffleur de verre et un sculpteur sur verre français.
 Jules Linard (1832-1882), était un ingénieur français.
 Lucien Linard (1881-1914), était un imprimeur français.
  (1988-), est un golfeur professionnel français.

Prénom
C'est aussi un rare prénom porté par un artiste originaire de Troyes Linard Gonthier (1565-après 1642).

Toponymie 
 Linard est une commune française, située dans le département de la Creuse en région Nouvelle-Aquitaine.
 Linards est une commune française, située dans le département de la Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine.
 La Chapelle-Montlinard est une commune française située dans le département du Cher en région Centre-Val de Loire.
 Le Piz Linard est un sommet des Alpes, à , point culminant du massif de Silvretta, en Suisse (canton des Grisons).

Références 

Homonymie
Homonymie de patronyme